Пьетро:

 Пьетро — католический деятель X-XI веков.
 Пьетро Аретино (1492—1556) — итальянский писатель Позднего Ренессанса, сатирик, публицист и драматург.
 Пьетро Галлоциа (1120 или 1130—1211) — итальянский кардинал.
 Пьетро Лонги (1702—1785) — итальянский художник.
 Пьетро Медичи (1554—1604) — сын тосканского правителя Козимо I из рода Медичи, принц Тосканский.
 Пьетро Перуджино (1446—1524) — итальянский живописец эпохи Возрождения.
 Пьетро Франческо — итальянский архитектор на службе у Василия III.
 Пьетро да Кортона (1596—1669) — итальянский живописец и архитектор.
 Пьетро ди Джованни д'Амброджо (ум. 1449) — итальянский художник, сиенская школа.
 Пьетро д’Абано (1250—1316) — итальянский врач, философ и астролог.
 Пьетро ле Клерк — католический церковный деятель XI—XII века.

См. также 
 Оно-Сан-Пьетро — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Брешия.
 Сан-Пьетро-Валь-Лемина — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Пьетро-ди-Карида — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.